

Codici 
 OGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ogallala (Stati Uniti)

Geografia 
 Oga  – città giapponese della prefettura di Akita
 Penisola di Oga  – penisola giapponese
 Oga – frazione del comune italiano di Valdisotto, in provincia di Sondrio.

Informatica
 .oga – estensione di un file Ogg Vorbis (abbreviazione di Ogg audio)